Карипов — тюркская фамилия.

 Карипов, Кашфеласрар Магданнурович (Кашфи Карипов; 1892—1918) — башкирский поэт.
 Карипов, Манас (род. 1995) — киргизский футболист.
 Карипов, Низам Карипович (Низам Карип; 1905—1942) — башкирский писатель и драматург, журналист.
 Карипов, Даурен Айтбаевич - посол Казахстана в Германии с 6 июня 2019 г